Ромас — греческая, румынская и молдавская фамилия. Известные носители:
 Ромас, Дионисиос (1771—1857) — греческий революционер, дипломат и меценат, один из основателей и активных деятелей греческого масонства.
 Ромас, Прокофий Митрофанович (1918—2005) — артиллерист, полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Ромас, Яков Дорофеевич (1902—1969) — советский живописец и педагог, народный художник СССР, лауреат Сталинской премии второй степени.

Топоним 
 Ромас — река в России, протекает в Республике Карелия.